Vardenis, comune armeno della provincia di Aragatsotn
 Vardenis, comune armeno della provincia di Gegharkunik